Buenanueva ist der Familienname folgender Personen:

 Saleme Buenanueva (* 2002), argentinische Leichtathletin
 Sergio Osvaldo Buenanueva (* 1963), argentinischer Geistlicher, Bischof von San Francisco